Live Scenes From New York — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 11 вересня 2001 року лейблом Elektra Records. Загальна тривалість композицій становить 187:30. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Раніше, у квітні 2001 року гурт випустив DVD-диск аналогічного змісту під назвою Metropolis 2000: Scenes from New York.

Список пісень

CD 1 
 «Regression» — 2:46
 «Overture 1928» — 3:32
 «Strange Deja Vu» — 5:02
 «Through My Words» — 1:42
 «Fatal Tragedy» — 6:21
 «Beyond This Life» — 11:26
 «John & Theresa Solo Spot» — 3:17
 «Through Her Eyes» — 6:17
 «Home» — 13:21
 «The Dance of Eternity» — 6:24

CD 2 
 «One Last Time» — 4:11
 «The Spirit Carries On» — 7:40
 «Finally Free» — 10:59
 «Metropolis Pt. 1» — 10:36
 «The Mirror» — 8:15
 «Just Let Me Breathe» — 4:02
 «Acid Rain — Liquid Tension Experiment» — 2:34
 «Caught in a New Millennium» — 6:21
 «Another Day» — 5:13
 «Jordan Rudess Keyboard Solo» — 6:40

CD 3 
 «A Mind Beside Itself I: Erotomania» — 7:22
 «A Mind Beside Itself II: Voices» — 9:45
 «A Mind Beside Itself III: The Silent Man» — 5:09
 «Learning to Live» — 14:02
 «A Change of Seasons» — 24:35

Посилання 
 Allmusic :огляд
 Encyclopaedia Metallum - Dream Theater - Live Scenes from New York 

Альбоми Dream Theater